Noyelle ist der Name folgender Personen:
André Noyelle (1931–2003), belgischer Radrennfahrer
Charles de Noyelle (1615–1686), General der Societas Jesu

Noyelle steht außerdem für:
Noyelle-Vion, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais
Tigny-Noyelle, französische Gemeinde im Département Pas-de-Calais

Siehe auch:
 Noyelles
 Denoyelle